Beleg en inname van Arnhem (1466) door Willem IV van Egmont.
Beleg van Arnhem (1505) door koning Filips van Oostenrijk
Inname van Arnhem (1514) door Karel van Gelre
Beleg van Arnhem (1672) tijdens de Hollandse Oorlog (circa 14 juni 1672).
Beleg van Arnhem (1813) door soldaten uit Pruisen.